Viridrillia är ett släkte av snäckor. Viridrillia ingår i familjen Drilliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Viridrillia